FSCB () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 14-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 825 амінокислот, а молекулярна маса — 87 956.

Кодований геном білок за функцією належить до фосфопротеїнів. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном кальцію. 
Локалізований у клітинних відростках, війках.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 14

Некатегоризовані білки